Portage kan syfta på:

 Portage – ett pakethanteringsprogram
 Portage, Alaska – en by i Alaska
 Portage, Indiana – en stad i Porter County
 Portage, Michigan – en stad i Kalamazoo County
 Portage, Utah – en kommun i Box Elder County
 Portage, Wisconsin – en stad i Columbia County

Se även
 Portage County – flera